Dovedale est un site touristique très prisé dans le parc national de Peak District.
 Dovedale est un fromage à pâte persillée produit dans le Peak District.